Ophioplax är ett släkte av ormstjärnor. Ophioplax ingår i familjen Ophiochitonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophioplax